Hala Pisana – szczyt i polana w Beskidzie Sądeckim
 Hala Pisana – dawna hala pasterska w Tatrach Zachodnich
 Hala Pisana – miejscowość o statusie schronisko turystyczne w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim, w gminie Kościelisko, na Hali Pisanej dawnej hali pasterskiej w Tatrach Zachodnich